Nowi Mlyny (ukrainisch ) ist der Name folgender Orte in der Ukraine:

 Nowi Mlyny (Borsna) im Rajon Borsna, Oblast Tschernihiw
 Nowi Mlyny (Snowsk) im Rajon Snowsk, Oblast Tschernihiw